Le nom Faxai a été utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux :

  ;
 Tempête tropicale Faxai (2007) ;
  ;
  de catégorie 4 en 2019 qui a touché terre dans la région de Kantō au Japon et dont les dégâts ont mené au retrait du nom des listes futures.

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme